Хоккейный союз Германии провел XXIX традиционный Кубок Германии с 8 по 11 ноября 2018 года в Крефельде (арена Königpalast). В турнире приняли участие сборные Германии, России (олимпийская), Словакии и Швейцарии. Соревнование проводилось в один круг — каждая команда сыграла с каждой по одному матчу, места распределились в зависимости от набранных очков. Россияне не проиграли ни одной встречи и стали обладателями кубка.

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие игроки 

 Бомбардир:  Кристоф Берчи: 5 (1+4) очков.

Победитель

См. также 

 Кубок Германии (хоккей)

Ссылки 

 Сайт ИИХФ
 Сайт Кубка Германии
 Сайт арены Konigpalast

2018 год в хоккее
Спорт в Германии в 2018 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные спортивные соревнования в Крефельде